

Codici 
 std – codice ISO 639-3 della lingua sentinel
 STD – codice valutario ISO 4217 del Dobra di São Tomé e Príncipe, valuta di São Tomé e Príncipe
 STD – Standard Time of Depart in aviazione

Software 
 std – Il namespace della Libreria standard C++
 STD – Structural Timber Designer, software per il dimensionamento delle strutture in legno, per il calcolo delle connessioni metalliche e dei giunti di carpenteria.

Statistica 
 STD – deviazione standard (in inglese, standard deviation), indice di dispersione utile a descrivere una distribuzione statistica quantitativa

Medicina 
 STD – Malattia sessualmente trasmissibile dall'inglese Sexually transmitted disease

Altro 
 STD – Soluzione Tecnica Definitiva